Le Lien est le premier roman de Vanessa Duriès.

Il s'agit d'un récit autobiographique. Il raconte l'histoire d’une initiation aux pratiques BDSM, celle de Laika, une jeune étudiante qui décrit avec une certaine complaisance les épreuves endurées au cours de sa vie d’esclave, tout au long de sa relation amoureuse avec son maître, Pierre. Il fournit également un aperçu des effets dévastateurs de la révélation de son orientation sexuelle et de ses pratiques jugées sulfureuses sur ses relations avec ses parents scandalisés par la parution du roman.

Éditions 
 Le Lien, éditions J'ai lu 
 The Ties that Bind (traduction anglaise), Masquerade Books 
Le roman a été traduit en néerlandais, anglais, espagnol et japonais.

Voir aussi 
 Cinquante nuances de Grey

Roman érotique du XXe siècle
Roman français paru en 1993
Premier roman